Лапидус — фамилия, имеющая латинские корни.

 Лапидус, Азарий Абрамович (род. 1958) — доктор технических наук, профессор, председатель Совета «Первая национальная организация строителей».
 Лапидус, Альберт Львович (род. 1933) — химик, специалист в области органического катализа и его технического применения.
 Лапидус, Борис Моисеевич (род. 1947) — вице президент ОАО «РЖД».
 Лапидус, Вадим Аркадьевич (род. 1944) — доктор технических наук, профессор, генеральный директор ЗАО «Центр „Приоритет“».
 Лапидус, Владимир Семёнович (1869—1913) — русский писатель и журналист, писавший под псевдонимом С. Владимиров.
 Лапидус, Игорь Викторович (род. 1964) — советский и российский футболист, судья.
 Лапидус, Иосиф Абрамович (1899—1941) — советский экономист.
 Лапидус, Лев Иосифович (1927—1986) — советский физик-теоретик.
 Лапидус, Лейзер Сахеров (1885—1906), более известен как Владимир Стрига — российский революционер, анархист. 
 Лапидус, Марк (род. 1995) — эстонский шахматист.
 Лапидус, Моисей Абрамович (1904—1971) — советский журналист, писавший под псевдонимом Абрамов.
 Лапидус, Морис (1902—2001) — американский архитектор.
 Лапидус, Наум Абрамович (1908—1976) — советский и белорусский спортсмен и тренер по тяжёлой атлетике.
 Лапидус, Оливье (род. 1958?) — французский модельер, сын Теда Лапидуса.
 Лапидус, Рахиль Абрамовна (1906—1936) — советская журналистка.
 Лапидус, Тед (1929—2008) — французский модельер, основатель модного дома своего имени; отец Оливье Лапидуса.

Персонажи
 Лапидус-младший — персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок».
 Фрэнк Лапидус — один из героев телесериала «Остаться в живых».

Примечания